Bebê

Pessoas 
 Belarmino de Almeida Júnior - ex-futebolista brasileiro
 Nenê - futebolista brasileiro
 Nenê Bonilha - futebolista brasileiro
 Nenê Constantino - empresário brasileiro do setor de transportes
 Nenê do Cavaco - compositor brasileiro
 Nenê Felão - ex-futebolista brasileiro
 Nenê Hilário - jogador brasileiro de basquetebol
 Seu Nenê - sambista paulistano
 Anderson Luiz de Carvalho - futebolista brasileiro
 Cláudio Olinto de Carvalho - ex-futebolista e ex-treinador de futebol brasileiro
 Ânderson Miguel da Silva - futebolista brasileiro
 Fábio Camilo de Brito - futebolista brasileiro

Outros 
 Nenê da Harmonia - escola de samba
 GRCES Nenê de Vila Matilde - escola de samba
 Dona Nenê - uma personagem da série A Grande Família.

Desambiguações de antropônimos